Куц Валентин Павлович ( 1939) — український живописець, Заслужений художник УРСР. Член союзу художників СРСР.
 Куц Валерій Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куц Віталій Володимирович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куц Володимир Петрович (1927—1975) — радянський легкоатлет-стаєр 1950-х років, дворазовий олімпійський чемпіон 1956 року З бігу на 5 та 10 км.
 Куц Галина Михайлівна (нар. 1967) — українська політологиня та громадська діячка, докторка політичних наук, професорка.
 Куц Ганна (1971) — український режисер-мультиплікатор.
 Куц Євген Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куц Геннадій Володимирович (1991—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куц Мар'яна Олегівна — директор Департаменту Державної податкової служби України, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Куц Михайло Тимофійович — історик, громадський діяч, доктор історичних наук, професор.
 Куц Олександр Миколайович (1982—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куц Роман Василь Олександрович ( 1946) — американський вчений-фізик, доктор електричної інженерії, професор. Почесний Академік АН ВШ України з 2010 р.

Примітки 

Українські прізвища